Kodrań peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
du powiat de Pajęczno
 Kodrań, un village de la gmina de Rząśnia
 Kodrań, un village de la gmina de Sulmierzyce

Homonymie de toponyme